Martin Markoja, slovenski hokejist, * 9. februar 1983, Ljubljana.

Markoja je za slovensko mladinsko reprezentanco nastopil na enem Evropskem in treh Svetovnih mladinskih prvenstvih. Igral je za HK Tivoli in HDD ZM Olimpija v slovenski in dvakrat mednarodni ligi.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo D1
| 00
|
| 4
| 0
| 3
| 3
| +4
| 37
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 11
| 1
| 1
| 2
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo U18 D2
| 01
|
| 4
| 2
| 1
| 3
| +12
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK MARC Interieri
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 12
| 2
| 2
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 02
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -9
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 9
| 0
| 0
| 0
| +1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska mladinska liga
| 02/03
|
| 16
| 2
| 6
| 8
|
| 18
|
| 5
| 0
| 3
| 3
|
| 8
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 18
| 2
| 3
| 5
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 2
| 0
| 2
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo D1
| 03
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| -1
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDD ZM Olimpija
| Mednarodna liga
| 03/04
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Tivoli
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" | 
| bgcolor="#7FFF00" |89
| bgcolor="#7FFF00" |9
| bgcolor="#7FFF00" |18
| bgcolor="#7FFF00" |27
| bgcolor="#7FFF00" |+7
| bgcolor="#7FFF00" |137
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |5
| bgcolor="#7FFF00" |0
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |3
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |8
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski branilci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Tivoli
Hokejisti HK Olimpija
Ljubljanski športniki